Maxson ist der Familienname folgender Personen:

 Cheryl Lee Maxson, Soziologin
 Frederick Maxson (1862–1934), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Lewis Maxson (1855–1916), US-amerikanischer Bogenschütze
 Linda Maxson (* 1942), US-amerikanische Biologin
 William Maxson (1930–2013), US-amerikanischer Generalmajor

Siehe auch:
 Maxen
 Maxon